La Saudi Professional League 2006-2007 è stata la 31ª edizione della massima competizione nazionale per club della Arabia Saudita. L' ha conquistato il titolo nazionale per la settima volta.

Classifica finale

Finale Campionato 

Campionato saudita di calcio